SMS „Blitz” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty:
 SMS „Blitz” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Chamäleon z lat 60. XIX wieku
 SMS „Blitz” – niemieckie awizo typu Blitz z końca XIX wieku
 SMS „Blitz” – austro-węgierska kanonierka torpedowa z końca XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich